Freedom bird (Lewis & Clarke), een single van The Lewis & Clarke Expedition uit 1967 in het genre sunshine pop, gecoverd door The Cats
 Freedom bird (Rancho Relaxo Allstars), een nummer van Rancho Relaxo Allstars uit 2006, geschreven door Jason Szostek
 Freedom bird (Charles Alan Rowe), een nummer van Charles Alan Rowe uit 2006, in het genre countrymuziek
 Freedom bird (Bill Ellis), een nummer van Bill Ellis uit 2010, in het genre countrymuziek
 Freedom bird, bijnaam van de Government contract flight, chartermaatschappij die voor de Amerikaanse overheid vliegt